Jeunesse, la classe d'âge ;
 ;

Cinéma 
 Jeunesse, film français réalisé par Louis Feuillade et Léonce Perret, sorti en 1910 ;
 Jeunesse (Giovinezza), film italien, sorti en 1913 ;
 Jeunesse ! (Veli di giovinezza), film italien, sorti en 1914 ;
 Jeunesse (The Young Diana), film américain de Albert Capellani et Robert G. Vignola, sorti en 1922 ;
 Jeunesse, film français réalisé par Georges Lacombe, sorti en 1934 ;
 Jeunesse, film américain réalisé par Allan Dwan, sorti en 1940 ;
 Jeunesse, film français réalisé par Noël Alpi, sorti en 1997 ;
 Jeunesse, film français réalisé par Justine Malle, sorti en 2013 ;
 Jeunesse, film français réalisé par Julien Samani et adapté de la nouvelle éponyme de Joseph Conrad, sorti en 2016 ;
Jeunesse, court métrage réalisé par Shanti Masud, sorti en 2016.

Littérature 
 Jeunesse est un recueil de nouvelles (titre original en anglais : ) de Joseph Conrad publié la première fois en 1902 ;
 Jeunesse est une nouvelle  de Joseph Conrad publiée la première fois en 1898 ;
 Jeunesse (en , Iounost) est une revue littéraire en langue russe destinée à la jeunesse, fondée en 1955 à Moscou.

Musique 
 Jeunesse (en tchèque Mládí) est un sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, cor, basson et clarinette basse de Leoš Janáček.

Patronyme 
 Lucien Jeunesse (1918-2008) : animateur de radio, acteur et chanteur français.

Société 
 Société de jeunesse (abrégé Jeunesse): association de jeunes célibataires d'un village ou d'une ville.

Sport 
AS La Jeunesse d'Esch est un club de football, situé à Esch-sur-Alzette au Luxembourg ;
Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse est un club de basket-ball, situé à Bourg-en-Bresse en France ;
Jeunesse Evolution des Abymes est un club de football, situé aux Abymes en France ;
Jeunesse Jemeppe est un club de handball, situé à Seraing en Belgique ;
Jeunesse sportive Herstal est un club de handball, situé à Herstal en Belgique ;
Jeunesse sportive audunoise est un club de football, situé à Audun-le-Tiche en France ;
Jeunesse sportive cugnalaise est un club de football situé à Cugnaux en France ;
Jeunesse sportive El Massira est un club de football, situé à Laâyoune au Maroc ;
Jeunesse sportive d'El Biar est un club de football, situé à Alger en Algérie ;
Jeunesse sportive de Bordj Menaïel est un club de football, situé à Bordj Menaïel en Algérie ;
Jeunesse sportive de Kabylie est un club de football, situé à Kabylie en Algérie ;
Jeunesse sportive des Fontenelles de Nanterre est un club de basket-ball, situé à Nanterre en France ;
Jeunesse sportive Djijel est un club de football, situé à Jijel en Algérie ;
Jeunesse sportive kairouanaise est un club omnisports comprenant c'est principales section football, handball et basket-ball, situé à Kairouan en Tunisie ;
Jeunesse sportive medinat Béjaïa est un club de football, situé à Béjaïa en Algérie ;
Jeunesse sportive métouienne est un club de football, situé à Tunis en Tunisie ;
Jeunesse sportive musulmane de Tiaret est un club de football, situé à Tiaret en Algérie ;
Jeunesse sportive saint-pierroise est un club de football, situé à Saint-Pierre sur l'île de La Réunion en France.

Voir aussi 
 
 Jeûne
 

Patronyme français
Homonymie de titre